Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2017 – turniej, który odbył się w dniach 16 - 26 lutego 2017 w południowokoreańskim Gangneung. Mistrzami świata juniorów zostali Koreańczycy z Południa, a mistrzyniami świata juniorów Szwedki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 13 państw. Po raz pierwszy turniej wygrała reprezentacja Korei Południowej.

Korea Południowa gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz drugi (pierwszy raz w 2006). Odbyły się one w Gangneung Curling Centre, który w przyszłym roku gościły igrzyska olimpijskie. Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2017 były próbą przedolimpijską tego obiektu.

Kwalifikacje 
Do turnieju zakwalifikowało się 6 najlepszych reprezentacji z ubiegłorocznych mistrzostw (z wyłączeniem Korei Południowej) oraz 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2017. Reprezentacje Korei Południowej otrzymały miejsce jako gospodarze.

Kobiety 
 gospodarz: Korea Południowa
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2016: Kanada, Węgry, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2017: Szkocja, Turcja, Japonia

Mężczyźni 
 gospodarz: Korea Południowa
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2016: Kanada, Norwegia, Szkocja, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2017: Chiny, Turcja, Włochy

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Tie-break

O wejście do fazy play-off 
 -  7:5

O utrzymanie 
 -  11:8

Play-off

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał 
25 lutego, 15:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Tie-break

O wejście do fazy play-off 
 -  7:8

Play-off

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał 
26 lutego, 16:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w curlingu
Zawody sportowe w Gangneung
2017 w Korei Południowej
Curling w Korei Południowej